Mansu Hill Grand Monument ligger i Mansu Hill, Pyongyang i Nordkorea och består av flera stora statyer till "den stora ledarens ära".

Referenser

Externa länkar

Pyongyang